Zainbach ist ein Ortsname und Gewässernamensteil:
 Zainbach, Wüstung in der Flur der Gemeinde Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg. Siehe Fichtenberg
 Glattenzainbach, Zufluss der Fichtenberger Rot in Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rauhenzainbach, Zufluss der Fichtenberger Rot unterhalb von Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg